Струмилло (Strumiłło) — дворянские роды.
 Струмилло, Жозеф (Strumiłło Józef; 1774—1847) — польский садовод и публицист.
 Струмилло-Петрашкевич, Станислав Густавович (1877—1974) — революционер и советский экономист, статистик; академик АН СССР (1931).

Примечания